Andrea Romeo – giornalista e critico cinematografico italiano
 Andrea Romeo –  dirigente sportivo ed ex arbitro di calcio italiano
 Andrea Romeo – canoista italiano